

Patronyme 

 François Joseph de Riquet de Caraman (1771-1843), personnalité politique française ;
 Maurice Gabriel de Riquet de Caraman (1765-1835) personnalité politique et militaire française ;	 
 Joseph de Riquet de Caraman (1808 - 1886) personnalité politique belge ;
 Joseph de Riquet de Caraman (1836-1892), personnalité politique belge ;
 Valentine de Riquet de Caraman (1839-1914), personnalité franco-roumaine ;
 Élisabeth de Riquet de Caraman (1860-1952), salonnière et mondaine française.

Toponyme 

 Comté de Caraman, ancien comté ;
 Canton de Caraman, ancien canton français (jusqu’en ) ;
 Caraman, commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Saint-Félix-de-Caraman, commune française du département de la Haute-Garonne.

Autres 
 Régiment de Caraman dragons (1745-1761) régiment de dragons.